Кваоар може да се отнася до:

 50000 Кваоар — обект от пояса на Кайпер.
 Кваоар – митологично божество.